

Ожидаемые события 
 6—22 февраля — запланированное проведение 25-х по счёту Зимних Олимпийских игр в Милане (Италия).
 12 августа — образование полного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать на территории Российской Федерации.
 13 октября — прекращение поддержки 2-й версии «Windows 10».

Без точных дат 
 Запланированное проведение XXIII чемпионата мира по футболу «FIFA» в США, Канаде и Мексике.
 Запланированный запуск космического телескопа «PLATO», предназначенного для поиска экзопланет.
 Запланированное завершение строительства церкви Саграда-Фамилия в Барселоне, начатого в 1882 году.

Вымышленные события 
В 2026 году происходят события:
 22 эпизода 3 сезона научно-фантастического телесериала «Грань»;
 игры «Apollo Justice: Ace Attorney»;
 рассказа Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь»;
 сценария Кристиана Берга «World of Walker»: в 2026 году происходит сильнейшая магнитная буря. Последствием становится выведение из строя всего электрооборудования на Земле.

См. также

Примечания